Килдэр — графство на востоке Ирландии.
 Килдэр (переписной) — посёлок в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).